Chelonura est un synonyme attribué à deux genres de tortues :
 Chelonura Fleming, 1822 est un synonyme de Chelydra Schweigger, 1812
 Chelonura Rafinesque, 1832 nec Fleming, 1822 est un synonyme de Cylindraspis Fitzinger, 1835

Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)
Chelydridae
Testudinidae